Greensboro est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
Greensboro est le nom de plusieurs villes aux États-Unis :
 Greensboro en Caroline du Nord ;
 tuerie de Greensboro, en 1979 ;
 Greensboro (Alabama) en Alabama ;
 Greensboro (Floride) en Floride ;
 Greensboro (Géorgie) en Géorgie ;
  en Indiana ;
 Greensboro (Maryland) au Maryland ;
 Greensboro (Pennsylvanie) en Pennsylvanie ;
 Greensboro (Vermont) au Vermont.

Navire 
 , une frégate de patrouille de l'United States Navy (1945-1946).

Voir aussi 
 Greensborough (Victoria)
 

Homonymie de toponyme